Zamek w Felsztynie (Hwardijśke)
 Zamek w Felsztynie (Skeliwka)